Axel Persson (1888-1955), coureur cycliste suédois.
 Britta Persson (1981 -), chanteuse de rock et folk rock suédois.
 Dennis Persson (1988 -), joueur de hockey sur glace suédois.
 Elisabeth Persson (1964 -), curleuse suédoise.
 Elov Persson (1894-1970), auteur de bande dessinée suédois.
 Erik Persson (1909 - 1989), joueur de football suédois.
 Essy Persson (1941 -), actrice suédoise.
 Gehnäll Persson (1910 - 1976), cavalier suédois.
 Göran Persson (1949 -), homme politique suédois.
 Grus-Olle Persson, ancien pilote de rallye suédois.
 Gunnar Persson (1933-2018), auteur de bande dessinée, fils d'Elov.
 Halvor Persson (1966 -), ancien sauteur à ski norvégien.
 
 Johan Persson (1984 -), joueur de football suédois.
 Jonas Persson (1983 -), nageur suédois.
 Jörgen Persson (1936 -), directeur de la photographie suédois.
 Jörgen Persson (1966 -), pongiste suédois.
 Karl-Johan Persson (1975 -), actuel PDG de la marque suédoise H&M.
 Kristina Persson (1945 -), femme politique suédoise.
 Leif G. W. Persson (1945 -), écrivain suédois.
 Linn Persson (1994-), biathlète suédoise.
 Lucas Persson (1984 -), coureur cycliste suédois.
 Malin Persson Giolito (1969-), romancière suédoise.
 Malte Persson (1976 -), écrivain suédois.
 Maria Persson (1959 -) dit "Bonnie", actrice suédoise.
 Markus Persson (1979 -), développeur de jeux vidéo, dont Minecraft.
 Matthias Persson (1964 -), trompettiste de renommée mondiale suédois. 
 Miah Persson (1969 -), soprano suédoise.
 Niklas Persson (1979 -), joueur de hockey sur glace suédois.
 Nina Persson (1974 -), chanteuse suédoise.
 Noah Persson (2003-), footballeur suédois.
 Olof Persson (1493-1552), ecclésiastique suédois.
 Örjan Persson (1942 -), joueur de football suédois.
 Robert Åhman-Persson (1987 -), joueur de football suédois.
 
 Tiger Hillarp Persson (1970 -), grand joueur d'échecs suédois.

Autre 
 Persson Motorsport, écurie allemande dirigée par Ingmar Persson.